Christian Lequesne (né en 1962), un universitaire français.
 Eugène-Louis Lequesne (1815 - 1887), un sculpteur français.
 Janine Lequesne, actrice française de l'entre-deux guerres.